WTA Tour Championships 199 - tenisowy turniej z cyklu WTA Tour Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 1995 roku został rozegrany w dniach 13 listopada - 19 listopada w Nowym Jorku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie ITF

1995 w tenisie ziemnym
1995
1995 w Stanach Zjednoczonych